Бабанский — фамилия; имеет женскую форму Бабанская.
 Бабанский, Василий Васильевич (род. 1940) — советский и украинский журналист, публицист и поэт.
 Бабанский, Иван Илларионович — кузнец Харьковского завода холодильных машин, Герой Социалистического Труда.
 Бабанский, Филипп Дмитриевич (1921—1994) — украинский советский писатель.

См. также 
 Бабанское